

Geografia

Azerbaigian
Füzuli (o Varanda) – centro abitato dell'omonimo distretto
Füzuli – centro abitato del distretto di Samux
Füzuli – centro abitato del distretto di Şəmkir

Persone
Muhammad bin Suleyman, noto anche come Fuzûlî – poeta turco di origine azera
Füzuli Məmmədov – calciatore azero